Djouher Benan est une boxeuse algérienne.

Biographie 
Djouher Benan remporte la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 75 kg aux Championnats d'Afrique de boxe amateur 2022 à Maputo, s'inclinant en finale face à la Mozambicaine Rady Gramane.

Références

Liens externes 

Boxeuse algérienne